Кривоно́с — славянская фамилия.

Известные носители

А 
 Кривонос, Александр Владимирович (1923—1946) — Герой Советского Союза.
 Кривонос, Алексей Леонтьевич (1922—1955) — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Кривонос, Артур Владимирович (род. 1972) — белорусский футболист и тренер.

ВГИМН 
 Кривонос, Виктор Антонович (род. 1946) — советский и российский певец, актёр.
 Кривонос, Владислав Шаевич (род. 1947) — советский и российский литературовед, профессор СамГСПУ.
 Кривонос, Григорий Иванович (1940—2007) — советский тяжелоатлет, украинский тренер по тяжёлой атлетике.
 Кривонос, Игорь Васильевич (род. 1952) — советский кинооператор.
 Кривонос, Максим (?—1648) — соратник Богдана Хмельницкого.
 Кривонос, Николай Яковлевич (1896—1962) — Герой Советского Союза.

П 
 Кривонос, Павел Ананьевич (1920—1944) — Герой Советского Союза.
 Кривонос, Пётр Фёдорович (1910—1980) — железнодорожник, Герой Социалистического Труда.

С, Ф 
 Кривонос, Сергей Григорьевич (род. 1970) — генерал-майор ВС Украины, замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины. 
 Кривонос, Фёдор Андреевич (1918—1981) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.

Топоним 
 Кривонос — село в Болгарии.

См. также